Orvar Stambert, född 30 september 1960 i Hagsätra, Stockholm, är en svensk före detta ishockeyspelare i bland annat Elitserien i ishockey och Tre Kronor. Han spelade back med vänsterfattning. Stambert arbetar idag som brandman och egen företagare.
 
Orvar Stambert började sin karriär i Rågsved IF. Efter fem säsonger i Hammarby Hockey mellan 1978 och 1983 tog tränaren Leif Boork med honom till Djurgårdens IF. Sammanlagt spelade Stambert tio säsonger i Elitserien. I Djurgården, med nummer fyra på ryggen, spelade han nio säsonger och tog tre SM-guld 1989-90-91. Efter flera år i nästa högsta serien med spel två år i Huddinge IK 1992-94, två år i Haninge HF 1994-96 och en säsong Lidingö HC 1998-99 avslutades karriären med spel i Tyresö Hockey 1999-01.

Stambert draftades 1984 av Buffalo Sabres i åttonde rundan som 165 totalt.

Matchstatistik

Källor 
Djurgården Hockey Läst 2 oktober 2011.

Externa länkar
"När Orvar Stambert släckte ljuset"

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i Hammarby Hockey
Idrottare från Stockholm
Spelare i Huddinge IK
Födda 1960
Män
Levande personer
Spelare valda i NHL Entry Draft 1984
Spelare valda av Buffalo Sabres i NHL Entry Draft